est un  genre éteint et fossile de dinosaures ankylosaures du Crétacé inférieur retrouvé en Amérique du Nord. Sa taille est estimée à environ sept mètres pour un poids de cinq tonnes. L'espèce type, , est nommée et décrite en 2001 par Kenneth Carpenter, , Donald Burge et John Bird.

Le genre est basé sur l'holotype  12360.

Découverte 
En 1990, Sue Ann Bilbey et Evan Hall découvrent une carrière avec des restes d'ankylosaures près de , dans le comté de Carbon (Utah). En 1998, la découverte est soulignée dans la littérature scientifique. En 2001, l'espèce-type Cedarpelta bilbeyhallorum est nommée par Kenneth Carpenter et al.. Le nom générique est tiré du grec pelte (« petit bouclier »). Le nom spécifique est donné en l'honneur de Bilbey et Hall.

Cedarpelta est basé sur des restes retrouvés dans les carrières CEM et  (PR-2) dans l'est de l'Utah. Ils sont datés de  (millions d'années), ce qui les placent à cheval sur la frontière entre l'Aptien et l'Albien.

Phylogénétique 
Carpenter et ses collègues (2001, 2008) ainsi que Victoria Megan Arbour classent le taxon chez les Ankylosauridae. Cependant, Vickaryous et al. (2004) affirment qu'il est plutôt une base des Nodosauridae.

Cladogramme Ankylosauridae

Liens externes 

  Ankylosauridae

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Ankylosauria
Taxon fossile décrit en 2001